В парному розряді жіночого тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 2000, що проходив у рамках Туру WTA 2000, Мартіна Хінгіс і Анна Курникова виграли титул, у фіналі перемігши пару Аранча Санчес Вікаріо і Барбара Шетт 6–4, 6–2.

Сіяні пари 

 Мартіна Хінгіс /  Анна Курникова (чемпіонки)
 Александра Фусаї /  Наталі Тозья (півфінал)

 Кара Блек /  Олена Лиховцева (півфінал)
 Аранча Санчес /  Барбара Шетт (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Porsche Tennis Grand Prix